

Carriera 
Nato e cresciuto in Inghilterra, si è formato nel paese britannico nelle file del Leyton Orient e dell'Arsenal prima di esordire tra i professionisti con il Brighton nel 2007.

In carriera ha sempre militato (oltre che per un anno in Irlanda, paese d'origini nelle file del St Patrick's Athletic) nelle serie minori inglesi dalla League One in giù.

Nonostante non abbia mai esordito neppure in EFL Championship, conta 2 presenze con la Nazionale maggiore irlandese (scelta per via delle sue origini), entrambe conseguite nel 2007, oltre che 1 presenza con l'Under-21 e con la selezione B dei Verdi.

Note

Collegamenti esterni 
 

Nati a Londra
Calciatori inglesi
Calciatori della Nazionale irlandese